Resultats del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 de la temporada 1988, disputat al circuit urbà de Gilles Villeneuve a Mont-real el 12 de juny del 1988.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 21. 681 

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 24. 973 (a la volta 53)

Referències 

 

Canadà
1988